Plaats in Indonesië
 Sriwulan (Limbangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Sriwulan (Sayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java